Starup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Starup (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn, Tønder Kommune
 Starup (Malling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Malling Sogn, Aarhus Kommune
 Starup (Sønder Starup Sogn) – en bebyggelse i Sønder Starup Sogn, Haderslev Kommune
 Starup (Vester Starup Sogn) – en bebyggelse i Vester Starup Sogn, Varde Kommune
 Se også
 Øster Starup – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Starup Sogn, Vejle Kommune

 Øvrige betydninger
 I. Starup & Søn – dansk orgelbygger